

Religión

Santas y beatas 
 Tecla de Iconio, santa – Festividad: 23 de septiembre;
 Tecla de Romaña virgen (†264), santa – Festividad: 10 de enero;
 Tecla virgen y mártir (†293), santa – Festividad: 18 de enero;
 Tecla mártir (†250), santa – Festividad: 30 de agosto;
 Tecla mártir (†250), santa – Festividad: 19 de agosto;
 Tecla mártir (†347), santa – Festividad: 9 de junio;
 Tecla de Kitzingen (†790), santa – Festividad: 15 de octubre;

Festividades 
 Fiestas de Santa Tecla, en Tarragona, y Sitges, España

Toponimia

Divisiones administrativas 
 Santa Tecla - municipio del departamento de La Libertad, El Salvador;
 Santa Tecla (Acireale) - en la comuna de Acireale, provincia de Catania, Sicilia, Italia;
 Santa Tecla de Basto - freguesia, Portugal;

Construcciones 
 Iglesia de Santa Tecla,  desambiguación;
 Fuerte de Santa Tecla, en Gobernación de la Banda Oriental, actualmente parte de Brasil;

Otros 
 Monte de Santa Tecla -  monte situado en La Guardia, España;
 Castro de Santa Tecla - castro galaico y yacimiento arqueológico situado en el monte anterior;

Miscelánea 
 Sociedad Pro-Monte de Santa Tecla
 Santa Tecla F.C.